Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1890 var det andet VM i hurtigløb på skøjter og blev afviklet den 3. - 5. januar 1890 på skøjtebanen Museumplein i Amsterdam, Holland med deltagelse af 17 løbere fra Holland, Norge, Storbritannien, Rusland og Tyskland. Mesterskabet anses for uofficielt, fordi det ikke blev arrangeret af International Skating Union, som først blev stiftet i 1892.

Der blev løbet fire distancer:
 ½ mile (805 meter)
 2 miles (3219 meter)
 1 mile (1609 meter)
 5 miles (8047 meter)
For at vinde verdensmesterskabet, skulle en løber vinde tre af de fire distancer.

Nordmanden Adolf Norseng vandt de to sidste distancer, men han blev kun nr. 2 i ½ mile-løbet efter hollænderen Klaas Pander, selvom han løb den bedste tid i den indledende runde. De to andre distancer blev vundet af Klaas Pander, og eftersom ingen løber opnåede at vinde tre distancer, blev der ikke kåret nogen verdensmester.

Resultater 

På ½ mile-distancen blev der først løbet indledende løb, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen.

  * = Faldt
 DNF = Fuldførte ikke
 DNS = Startede ikke
 DQ = Diskvalificeret
Kilde: SpeedSkatingStats.com

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1890
Sport i Amsterdam